! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 21001–21100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 21101–21200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 21201–21300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 21301–21400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 21401–21500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 21501–21600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 21601–21700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 21701–21800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 21801–21900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 21901–22000 [ editare]

Lista planetelor minore (021001-022000)